Сасскинд () — фамилия. Известные носители:

 Сасскинд, Леонард (род. 1940) — американский физик-теоретик, один из создателей теории струн.
 Сасскинд, Дэвид (1920—1987) — американский телеведущий.